Ievgueni Igorevitch Svetchnikov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Neftegorsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le frère du joueur Andreï Svetchnikov.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Motor Barnaoul, il rejoint les équipes de jeunes des Ak Bars Kazan et évolue en junior dans la MHL. Il est sélectionné au deuxième tour, en  position de la sélection européenne 2013 de la Ligue canadienne de hockey par les Screaming Eagles du Cap-Breton. Le , il joue son premier match avec les Ak Bars dans la Ligue continentale de hockey face au Severstal Tcherepovets. Il part en Amérique du Nord en 2014 et débute dans la LHJMQ. Il est choisi au premier tour, en  position par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Bars Kazan || MHL || 34|| 9|| 9|| 18|| 34|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || Irbis Kazan || MHL B || 6|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bars Kazan || MHL || 29|| 14|| 13|| 27|| 68|| 6|| 4|| 1|| 5|| 14
|-
| 2013-2014 || Ak Bars Kazan || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 55|| 32|| 46|| 78|| 70|| 7|| 1|| 6|| 7|| 14
|-
|2015-2016 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 50 || 32 || 47 || 79 || 97 || 13 || 4 || 11 || 15 || 8
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 74 || 20 || 31 || 51 || 62 ||19 ||5 ||7 ||12 ||20
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 57 ||7 || 16 || 23 || 58 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH ||4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 51 || 11 || 14 || 25 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 21 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 72 || 7 || 12 || 19 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Sharks de San José || LNH || || || || || ||

| 113 || 12 || 19 || 31 || 58 || || || || ||

Au niveau international 

| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"| place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 4|| 7|| 4|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 6|| -3 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance dans l'oblast de Samara
Naissance en octobre 1996
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Sharks de San José